El Gran Premio de Gran Bretaña de 1995 fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar en el fin de semana del 21 al 23 de julio de 1995 en el circuito de Donington Park.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1995
Deporte en Reino Unido en 1995